A BikeExchange (UCI kód: BEX) egy ausztrál profi kerékpárcsapat. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik, azaz az országúti kerékpározás legmagasabb szintű osztályába van besorolva. Ez lehetővé teszi számukra, hogy induljanak a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség által szervezett UCI World Tour versenyeken. A legismertebb versenyzőik Michael Matthews és Simon Yates. A csapatnál versenyzett 2020-ban és 2021-ben Peák Barnabás is.

Keret (2023)

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal 

Kerékpárcsapatok